Wilkie kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wilkie, Saskatchewan, ort,

USA 

 Wilkie (reservoar), Georgia, Forsyth County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar